Gleb Iourievitch (en  et en ), dit , est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né à une date inconnue et mort le ), qui régna en 1169 puis de 1170 à 1171.

Fils de Iouri Dolgorouki et d'une fille du Khan des Polovtses, Aëpa fille d'Osen, il est également prince de Koursk en 1147, prince de Kaniv en 1149, et prince de Pereïaslavl de 1155 à 1169.

Biographie 
Connu selon les textes de l'époque comme un homme bon, courtois et généreux (il aidait beaucoup les pauvres et était très aimé des moines), il est mentionné pour la première fois dans les chroniques vers 1146/47, au moment de la mort de son frère Ivan. Gleb le pleure amèrement avant de ramener son corps à Souzdal. Il prend part la même année à la guerre contre son cousin , aux côtés de son père. Durant l'été de la même année 1147, il est envoyé par son père aider son cousin Sviatoslav Olegovitch en difficulté face aux Polovtses. Les combats durent jusqu'à l'automne.

Il dirige en 1149 la ville de Kaniv lorsque son père Iouri Dolgorouki occupe la capitale Kiev. Vers 1150, il participe à la guerre de son père contre leur cousin , toujours dans un contexte de guerre civile entre cousins riourikides pour le contrôle du trône de Kiev. Les luttes intestines s'intensifient à la mort de son père en 1157 : le pouvoir change régulièrement de mains durant la décennie suivante (entre ,  et ).

Après la destruction de Kiev, Gleb est finalement nommé grand-prince de Kiev par son frère le prince de Souzdal , en 1169.

Il est ensuite déchu par ce dernier, parce qu'il envisageait de rendre le trône à .

Il meurt le , sans doute empoisonné par des nobles de Kiev (tout comme son père). Son frère exigea après sa mort une enquête approfondie qui ne fut jamais élucidée.

Famille

Unions et descendance 
Son premier mariage a lieu avec une femme inconnue, morte en 1154.

Il épouse lors d'un second mariage en 1156 la fille du grand prince , avec qui il eut trois enfants :

 Vladimir (1157-) ;
 Iziaslav ;
 Olga.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Gleb01
Gleb01
Gleb01
Gleb01
Gleb01
Gleb01